Триунгулин — личиночная стадия паразитических насекомых, развивающихся с гиперметаморфозом, вылупляющаяся из яйца. Триунгулин обладает небольшими размерами (соизмерим с размерами яиц своего вида). Функция триунгулина — поиск хозяина, на котором насекомое в дальнейшем будет паразитировать. После линьки триунгулин превращается в обычную паразитическую личинку.

Литература 
 

Личинки
Паразитические насекомые